

Localidades

Canadá 
Papineau (Quebec), regionalidade municipal da região de Outaouais no Quebec.

Estados Unidos 
Papineau (Illinois), vila do estado de Illinois.

Outros 
Papineau (Metro de Montreal), uma estação da Linha Verde do Metro de Montreal.

Desambiguações de topônimos